Блестянка пламенно-красная, или блестянка огненная, или оса огненная () — вид ос-блестянок из подсемейства Chrysidinae. У этой осы есть жало, но нет яда, и она совершенно безопасна.

Распространение 
Западная Палеарктика: от западной Европы до центральной Азии и Китая. В северной Европе: Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция.

Описание 
Оса достигает в длину 5—13 мм. Как и другие представители рода Chrysis, эта оса имеет яркий и блестящий окрас. Голова и спинка синего переливчатого цвета с редким зелёным оттенком, брюшко имеет окрас от фиолетового до красного.

Экология 
Самка откладывает яйца в гнёзда других одиночных ос и пчёл, где позже личинка-паразитоид будет питаться их личинками, например личинками пчелы рыжая осмия (Osmia rufa). Взрослые осы питаются нектаром и пыльцой цветков.

Место обитания 
Встречается в пустошах, в полях возле опушки лесов и в садах.

Подвиды 
В состав вида включают множество подвидов:
 Chrysis ignita bischoffi Linsenmaier, 1959
 Chrysis ignita clarinicollis Linsenmaier, 1951
 Chrysis ignita cypriaca Enslin, 1950
 Chrysis ignita ignita (Linnaeus, 1758)
 Chrysis ignita impressa Schenck, 1856
 Chrysis ignita melaensis Linsenmaier, 1968
 Chrysis ignita schencki Linsenmaier, 1968

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Животные, описанные в 1758 году
Осы-блестянки (род)
Паразиты насекомых